Wegner steht für:
 Wegner, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wegner (Verlag), Regionalzeitungsverlag in den Niederlanden

Siehe auch:
 Wegener
 Wägner
 Wechner